Čang Liang je čínské jméno vícera osob:

 Čang Liang (Západní Chan) († 189 př. n. l.), čínský generál a politik, rádce Liou Panga, zakladatele říše Chan;
 Čang Liang (Žluté turbany) († 184), čínský rebel, vůdce povstání Žlutých turbanů;
 Čang Liang (Tchang) († 646), čínský generál a politik v říši Tchang;
 Čang Liang (veslař) (* 1987), čínský veslař;
 Čang Liang (cyklista) (* 1983), čínský cyklista, olympionik.

Externí odkazy